Die Bezirksliga Neubrandenburg 1988/89 war die 37. Austragung der vom Bezirksfachausschuss (BFA) Fußball Neubrandenburg durchgeführten Bezirksliga Neubrandenburg. Sie war die höchste Spielklasse im Bezirk Neubrandenburg und die dritthöchste im Ligasystem auf dem Gebiet des DFV.

Ungeschlagen sicherte sich die BSG Lok/Armaturen Prenzlau ihren siebten Bezirksmeistertitel und qualifizierte sich für die Aufstiegsrunde zur übergeordneten DDR-Liga. In dieser belegten die Prenzlauer in der Staffel 1 den zweiten Rang und kehrten nach einjähriger Abwesenheit in die DDR-Liga zurück.

In eine der untergeordneten Bezirksklassestaffeln stieg nach dreijähriger Zugehörigkeit die BSG Verkehrsbetriebe Waren und der sieglose Vorjahresaufsteiger Einheit Ueckermünde ab. Im Gegenzug zur Folgesaison stiegen die drei Staffelsieger der Bezirksklasse in die Bezirksliga auf. Neben der BSG Traktor Friedland (Staffel 1) nach 1977, gelang dies den beiden Vorjahresabsteigern der Zweitvertretung von Lok/Armaturen Prenzlau (Staffel 2) und der BSG Fortschritt Malchow (Staffel 3).



Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 240 Spielen kamen 36.273 Zuschauer (ø 151 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
 750 BSG Lok/Armaturen Prenzlau – TSG Neustrelitz (18. Spieltag)
 Größte Heimkulisse (ø)
 7.750 (ø 517) BSG Lok/Armaturen Prenzlau
 3.340 (ø 223) BSG Lokomotive Pasewalk
 3.290 (ø 219) BSG Nord Torgelow
 3.235 (ø 216) TSG Neustrelitz

Bezirksmeister

Literatur 
 
 
 Programmhefte von Lok/Armaturen Prenzlau der Saison 1988–1989

1988
Fußballsaison 1988/89